Il toponimo Şimian può riferirsi a diverse località della Romania:

Şimian, comune del distretto di Bihor
Șimian, comune del distretto di Mehedinți